
Termin -{AMR}- ima više značenja.

 -{AMR}- (GPR182, ili G protein spregnuti receptor 182) je ljudski gen (i asocirani protein) koji je orfan -{GPCR}-.
 -{AMR}- korporacija je prethodnik kompanije -{American Airlines}-.